Plusieurs personnalités portent le nom de Paul Dixon :
 Paul Dixon (né en 1986), footballeur écossais ;
 Paul Dixon (né en 1989), musicien britannique ;
 , animateur américain de télévision ;
 , footballeur nord-irlandais ;
 , hockeyeur britannique ;
 , joueur de rugby à XIII anglais ;
 Paul Dixon, monteur américain ;
 , président et commissaire de la  américaine.